Сюз-ла-Русс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 165 км на південь від Ліона, 75 км на південь від Валанса.

[[Файл:Suze Halle.JPG|thumb|300px|none|]]

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 763 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1865,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сюз-ла-Русс
 Сюз-ла-Русс на сайті французького Національного інституту географії
 Сюз-ла-Русс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюз-ла-Русс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 Мапа муніципалітету Сюз-ла-Русс на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сюз-ла-Русс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром